Сергей Степанович Ворков ( — ) — советский морской офицер, контр-адмирал (8 августа 1953), .

Биография 
Родился в Гродно в семье рабочего. Вскоре семья переехала в пос. Фабричный (ныне часть поселка Лальск Кировской области). Окончив в 1927 году Фабричную семилетнюю школу, поступает в Велико-Устюгское речное училище. Осенью 1931 года направлен в Печорское речное пароходство техником по судостроению в затон Щельяюр. В 1933 году назначен ответственным за судоремонт флота всего Печорского пароходства, также заочно окончил два курса Московского энерготеплотехнического института, здесь же он стал коммунистом. В том же году призван на службу в Военно-Морской флот.

Окончил в январе 1936 года курсы ускоренной подготовки командного состава Балтийского флота и в звании лейтенанта был направлен в Севастополь, где проходил службу на базовых тральщиках Черноморского флота в должности штурмана и помощника командира. В феврале-июле 1938 года командовал тральщиком «Минреп» и в июле 1938 — ноябре 1940 года тральщиком «Щит». В ноябре 1940 года старший лейтенант Ворков был назначен командиром эскадренного миноносца «Сообразительный».

Участие в Великой Отечественной войне 
В 1941 году эскадренный миноносец «Сообразительный» под командованием Воркова участвовал в обороне Одессы, эскортируя транспорты, перевозя грузы и людей, поддерживая огнём обороняющиеся войска. Во время Керченско-Феодосийской десантной операции осуществлял огневую поддержку действиям десантных войск.

В 1942 году эскадренный миноносец «Сообразительный» под командованием капитан-лейтенанта Воркова осуществлял артиллерийскую поддержку действиям десантных войск во время Судакской десантной операции, поддерживал огнём обороняющиеся советские войска под Севастополем и Новороссийском, прорывал воздушную и морскую блокаду противника на подходах к Севастополю, участвовал в спасении раненых, женщин и детей с повреждённого лидера «Ташкент». В 1942 году приказом командующего Черноморским флотом «за проявленное при этом мужество и доблесть» награждён двумя орденами Красного Знамени.

В 1943 году эскадренный миноносец «Сообразительный» под командованием капитана 3-го ранга Воркова участвовал в обстреле позиций германских войск в районе Новороссийска и 1 марта был удостоен звания гвардейского.

25 декабря 1944 года гвардии капитан 2-го ранга Ворков был награждён орденом Отечественной войны I степени. 28 декабря того же года назначен начальником 1-го дивизиона эскадренных миноносцев эскадры Черноморского флота. В 1945 году награждён орденом Нахимова II степени.

Послевоенная служба 
С июля 1945 года командовал трофейным крейсером «Нюрнберг», в феврале 1946 года подписал протокол об окончательной передаче его от немецкой команде к советской, в ВМФ СССР крейсер получил наименование «Адмирал Макаров». За участие в операции по переводу трофейных кораблей был награждён орденом Отечественной войны II степени.

В 1947—1950 годах капитан 2-го ранга Ворков обучался в Военно-морской академии. 22 марта 1950 года присвоено звание капитана 1-го ранга. После окончания академии занимал должности начальника штаба и командира бригады крейсеров. 8 августа 1953 года присвоено звание контр-адмирала. В том же году за выслугу лет награждён третьим орденом Красного Знамени. В 1954—1956 годах занимал должность начальника штаба — заместителя командующего Беломорской военной флотилии.

В 1959—1961 годах занимал должность старшего уполномоченного Балтийской группы приёмки кораблей для военно-морского флота. В октябре 1961 года — июле 1962 года обучался на Академических курсах офицерского состава Военно-морской академии.

В 1962—1966 годах занимал должность начальника отдела 14-го института ВМФ. В 1967 году присвоена учёная степень кандидата военно-морских наук. С 1969 года — в отставке.

В отставке занимался военной наукой, педагогической деятельностью, опубликовал 7 книг и около 400 очерков.

Похоронен на Серафимовском кладбище.

Память 
Почётный гражданин поселка Щельяюр республики Коми.

Его именем в 2018 году названа улица в Гродно.

Библиография 
 Калько, А. Под счастливым бортовым номером // Слава Севастополя. — 2009. — 19 ноября. — № 216.
 Козлов П. Е. Сотворение Победы. — Киров, 1995. — с. 75; с. 549.
 Нечаев, В. Командир неуловимого эсминца. // Северная правда. — 2000. — № 17. — 8 февр. — с. З.

Сочинения 
 С. С. Ворков. Ложусь на боевой курс: повесть. — Сыктывкар: КОМИ кн. изд-во,1971. — 93 с.
 С. С. Ворков. Мили мужества: документальная повесть. — Киев: Политиздат, 1972. — 116 с.
 С. С. Ворков. Сохрани алые паруса: повесть. — М.: Воениздат, 1977. — 112 с.
 С. С. Ворков. Флаг на гафеле. — М.:Воениздат,1962. — 128 с.
 С. С. Ворков. Черноморцы. М., 1973.
 С. С. Ворков. Морская гвардия: о гвардейских кораблях и частях Краснознамённой Балтики. — Лениздатъ, 1990. — 140 c.

Примечания 

Моряки Великой Отечественной войны
Участники обороны Севастополя (1941—1942)
Участники Одесской обороны (1941)
Члены КПСС
Выпускники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Мемуаристы СССР
Похороненные на Серафимовском кладбище
Обладатели Южного банта